Бернардо Матич (; 27 июля 1994 года, Синь) — хорватский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Ордабасы».

Карьера 
Бернардо Матич — воспитанник хорватского футбольного клуба «Юнак» из своего родного города Синь. В сезоне 2012/13 он играл за команду в хорватской Второй лиге. В августе 2013 года Матич перешёл в другой второй лиги «Загреб», вместе с которым в 2014 году выиграл лигу и вышел в Первую лигу.

20 июля 2014 года Матич дебютировал в Первой лиге, выйдя в основном составе «Загреба» в домашней игре с «Риекой». 21 февраля 2015 года он забил свой первый гол на высшем уровне, ставший единственным и победным в гостевом поединке против «Задара».

В феврале 2017 года Матич стал игроком «Риеки», но не появился на поле ни в одном официальном матче команды и в июле того же года был отдан в аренду боснийскому клубу «Широки Бриег».

16 февраля 2023 года клуб «Шибеник» в своём аккаунте в Instagram объявил, что Бернардо покидает команду и переходит в казахстанский клуб «Ордабасы».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com

Персоналии:Синь
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Юнак» Синь
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Широки-Бриег»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Шибеник»